Рецептор (білок) — білкова молекула, що реагує на фізичний чи хімічний подразник, змінює свою конформацію та передає сигнал далі у клітину шляхом генерації іонного струму, утворення вторинних месенджерів чи зміни експресії генів.
 Рецептор (орган) — анатомічна структура, що є периферійною ділянкою сенсорної системи. Сприймає зовнішній подразник, генерує рецепторний потенціал і передає по аферентному нервовому волокну інформацію до ЦНС.